Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Alliance Club Horsens nelle competizioni ufficiali della stagione 2016-2017.

Maglie e sponsor
Lo sponsor tecnico per la stagione 2016-2017 sarà Hummel. La divisa casalinga è totalmente gialla con motivi neri sulle maniche. Quella da trasferta è invece completamente blu con motivi bianchi sulle maniche.

Calciomercato

Sessione estiva

Stagione

Superligaen 2016-2017

Statistiche
 Vittorie: 0
 Vittorie in casa: 0
 Vittorie in trasferta: 0
 Pareggi: 4
 Pareggi in casa: 2
 Pareggi in trasferta: 2
 Sconfitte: 1
 Sconfitte in casa: 0
 Sconfitte in trasferta: 1
 Gol fatti: 7
 Gol subiti: 6
 Differenza reti: -1
 Miglior marcatore:  Bubacarr Sanneh (3)
 Miglior vittoria:
 Peggior sconfitta:  1-0 
 Vittoria con più gol segnati:
 Sconfitta con più gol subiti:  1-0 
 Partita con più gol:  3-3

Rosa

Note